Arcos de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arcos de la Sierra (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Arcos de la Sierra (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar